Volleyboll vid europeiska spelen 2015 i Baku avgjordes mellan 13 juni - 28 juni. 12 landslag deltog i herrturneringen och i damturneringen inomhus. Vid de två turneringarna i beachvolleyboll deltog 32 par för herrar och 32 par för damer.

Volleyboll (inomhus) 
Inomhusturneringen i volleyboll inleddes med ett gruppspel där de fyra bästa lagen i varje grupp avancerade till kvartsfinaler. Alla matcher spelades i Bakus kristallhall.

Herrar 
Azerbaidjan var direktkvalificerade som värdland medan 11 lag kvalificerade sig genom Europeiska Volleybollförbundets (CEV) rankingsystem

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Kvartsfinaler

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Damer 
Azerbaidjan var direktkvalificerade som värdland medan 11 lag kvalificerade sig genom Europeiska Volleybollförbundets (CEV) rankingsystem.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Kvartsfinaler

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Beachvolleyboll 
Beachvolleybollturneringen spelades på Beach Arena.

Medaljsummering

Referenser

Externa länkar 
Officiell webbplats

Europeiska spelen 2015
Volleyboll vid europeiska spelen
Internationella volleybolltävlingar i Azerbajdzjan